Der Titel Fußballer des Jahres wird in Indonesien seit 1994 vergeben.

Die Preisträger sind:

 1995: Widodo Cahyono Putro (Petrokimia Putra)
 1996: Ronny Wabia (Persipura Jayapura)
 1997: Nuralim (Bandung Raya)
 1998: Saison nicht beendet
 1999: Ali Sunan (PSIS Semarang)
 2000: Bima Sakti (PSM Makassar)
 2001: Bambang Pamungkas (Persija Jakarta)
 2002: Ilham Jaya Kesuma (Persita Tangerang)
 2003: Musikan (Persik Kediri)
 2004: Ponaryo Astaman (PSM Makassar)
 2005: Christian Worabay (Persipura Jayapura)

Weblinks 
 Liste der Fußballer des Jahres

Indonesien
Fußball (Indonesien)